Идвал:

 Идвал ап Анарауд — правитель валлийского королевства Гвинед.
 Идвал ап Кадваладр — король Гвинеда (682—720)